Le Superstars Series 2009 sono la sesta edizione del Campionato Italiano Superstars e la terza dell'International Superstars Series. Entrambi i campionati sono stati vinti da Gianni Morbidelli sulla BMW.

Piloti e team

Risultati

Classifiche

Campionato Italiano Superstars

International Superstars Series

Note

Collegamenti esterni

2009
Superstars Series